Vladivostok, ville russe
 Vladivostok, porte-hélicoptère russe de la classe Mistral.